Champ Car sezona 2005 je bila druga sezona serije Champ Car, ki je potekala med 10. aprilom in 6. novembrom 2005.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Pokal narodov

2005 v športu
2005